Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Pavel Šnobel 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Michal Mertiňák (semifinali)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Johannes Ager (secondo turno)
 Pavel Šnobel (finale)

 Lee Childs (secondo turno)
 Sebastian Fitz (quarti di finale)
 Farruch Dustov (quarti di finale)
 Gustavo Marcaccio (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2004